Akzentuierung (Betonung) bezeichnet:
 dynamische Betonung bzw. Hervorhebung, siehe Akzent (Musik)
 ein Mittel zur Hervorhebung in der Phonetik, siehe Akzent (Linguistik)
 Persönlichkeitsakzentuierung, eine geringer ausgeprägte Form der Persönlichkeitsstörung (Psychiatrie, Psychologie)
 ein System diakritischer Zeichen in der hebräischen Schrift zur Gliederung von Bibelversen, besonders für den rezitierenden Vortrag, siehe Teamim